Henecka ist der Familienname folgender Personen:

 Anneliese Henecka (1927–2015), deutsche Bildhauerin
 Hans Peter Henecka (* 1941), deutscher Soziologe